Pirogov je priimek več oseb:
 Efim Ivanovič Pirogov, sovjetski general
 Nikolaj Ivanovič Pirogov, ruski znanstvenik
 Lidija Ivanovna Pirogova, ruska jezikoslovka, slovenistka?

Ruski priimki